Бэнкрофт () — английская фамилия. Известные носители:

 Бэнкрофт, Аарон:
  (1755—1839) — американский религиозный деятель, сооснователь и первый президент Американской унитарианской ассоциации (1825—1836).
  (род. 1985) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер 14» в составе клуба «Хайлендерс».
  (1871—1959) — британский крикетчик и регбист, обладатель Кубка домашних наций в составе сборной Уэльса (1893, 1900, 1902), брат Джека Бэнкрофта.
 Бэнкрофт, Бронвин (род. 1958) — австралийская художница, писательница и дизайнер одежды, чьи работы входят в частности в собрания Художественной галереи Нового Южного Уэльса и сиднейского Музея прикладных искусств и наук.
  (1879—1942) — британский крикетчик и регбист, обладатель Кубка домашних наций в составе сборной Уэльса (1909), брат Билли Бэнкрофта.
  — американский писатель-фантаст.
 Бэнкрофт, Джозеф (1836—1894) — британский и австралийский хирург, фармаколог и паразитолог,
 Бэнкрофт, Джон:
  (1574—1640) — англиканский священник, магистр Университетского колледжа Оксфордского университета (1610—1632), епископ Оксфорда (с 1632), племянник Ричарда Бэнкрофта.
  (1655—1696) — английский врач и драматург.
 Бэнкрофт, Джон (род. 1936) — американский психиатр, сексолог.
 
  (1891—1972) — американский бейсболист и спортивный функционер, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1921, 1922), менеджер «Бостон Брэйвз» (1924—1927).
  (1922—1996) — британский чиновник, член Палаты лордов (с 1982).
 Бэнкрофт, Кэмерон:
 Бэнкрофт, Кэмерон (род. 1967) — канадский телеактёр.
  (род. 1992) — австралийский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (1861—1948) — американский юрист и политик, председатель Собрания штата (1909—1910) и генеральный прокурор (1911—1913) Висконсина.
 Бэнкрофт, Лесли:
  (род. 1959) — американская лыжница, участница зимних Олимпийских игр (1988).
 Бэнкрофт-Эшлиманн, Лесли — американская теннисистка, финалистка Чемпионата США на грунтовых кортах (1922) и Чемпионата США в закрытых помещениях в индивидуальном (1923) и парном (1922, 1923) разрядах.
  (1880—1951) — канадский политик, член Палаты общин (1921—1925, 1926—1930).
 Бэнкрофт, Лора — один из псевдонимов американского писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856—1919).
  (род. 1947) — канадская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (1846—1901) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Литл-Бигхорне.
  (род. 1989) — американский дирижёр, главный дирижёр Уэльского национального оркестра BBC (с 2020).
  (1907—1993) — канадская и новозеландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Художественной галереи Крайстчерча.
 Бэнкрофт, Ричард (1544—1610) — архиепископ Кентерберийский (с 1604), дядя епископа Оксфорда Джона Бэнкрофта.
  (1908—2017) — американский садовод, создательница ботанического сада в Уолнат-Крик (штат Калифорния), ставшего первым из администрируемых The Garden Conservancy.
  (1841—1926) — британский актёр и антрепренёр, первый президент Королевской академии драматического искусства (1906).
  (род. 1970) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Чикаго Блэкхокс» и «Сан-Хосе Шаркс».
  (1907—1986) — американский статистик и педагог, президент Американского статистического общества (1970).
  (род. 1967) — британский джазовый барабанщик и композитор, лауреат Джазовой премии BBC в категории инноваций (2007).
  (ум. до 1636) — английский политик, член Палаты общин (1624—1629).
  (род. 1967) — американский мультипликатор и режиссёр, лауреат премии «Энни» за режиссуру полнометражного фильма (1998).
 Бэнкрофт, Уайлдер (1867—1953) — американский физикохимик.
  — новозеландский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Новой Зеландии в составе команды региона Кентербери (1985) и чемпион Новой Зеландии в составе команды Окленда (1988—1991) .
 Бэнкрофт, Фредерик (1860—1945) — американский историк.
  (1846—1921) — американский спортивный функционер, чемпион Национальной лиги в качестве менеджера клуба «Провиденс Грэйс» (1884).
 Бэнкрофт, Хьюберт Хоув (1832—1918) — американский историк и этнолог.
  (1852—1923) — американский психиатр, президент Американской психиатрической ассоциации (1907—1908).
  (1745—1821) — американский дипломат и двойной шпион (США и Великобритании) в годы Войны за независимость.
  (1857—1925) — американский юрист и дипломат, посол США в Японии (1924—1925).
  (1905—1971) — американская конезаводчица; владелица жеребца Дамаскуса, победителя Бельмонтских скачек и Американского дерби (1967).
  — новозеландский кинорежиссёр, лауреат премии Canal+ Международной недели критиков Каннского кинофестиваля (1996).
 Бэнкрофт, Энн:
 Бэнкрофт, Энн (ур. Анна Мария Луиза Италиано; 1931—2005) — американская актриса.
 Бэнкрофт, Энн (род. 1955) — американская путешественница.

См. также 
 Банкрофт